Европа (; ) може да се отнася за:

 Европа – континент в Северното полукълбо;
 Европа – Европейски съюз;
 Европа – героиня от древногръцката митология;
 Европа Македонска — дъщеря на цар Филип II Македонски;
 Европа — спътник на Юпитер;
 Европа — френски остров в Мозамбикския пролив;
 Европа – български телевизионен канал;
 „Европа“ — филм на датския режисьора Ларс фон Триер от 1991 г.;
 Европа — ранна ракета-носител;
 Европа (римска провинция) – 314 – 640-те г.;
 Европа (океанида) – една океанида в гръцката митология